Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars, botânico francês
 Thouars (Deux-Sèvres), comuna francesa
 Thouars-sur-Arize, comuna francesa
 Thouars-sur-Garonne, comuna francesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes